Jméno a příjmení Josef Štěpánek má více nositelů:

 Josef Štěpánek (historik) (1842–1915) – český středoškolský profesor, historik a spisovatel
 Josef Štěpánek (architekt) (1889–1964) – český architekt (přestavba Smetanových sadů v Olomouci ve 20. letech 20. století či spoluautor Kolonie Nový dům v Brně)
 Josef Štěpánek (kytarista) – český hudebník, kytarista (skupina Šarközi)
 Josef Štěpánek (politik) (1929–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Josef Štěpánek Netolický (1460–1538) – český stavitel rybníků z 15. a 16. století